Торрент:

Топоним 
 Торрент (муниципалитет) — муниципалитет в Испании.

Фамилия 
 Торрент, Ана (род. 1966) — испанская актриса.

См. также 
 Торент
 Торентул